Mats Kardell kan syfta på:

 Mats Kardell (kroppsbyggare) (född 1959), svensk kroppsbyggare
 Mats Kardell (handbollstränare) (född 1965), svensk handbollstränare, bland annat i IFK Tumba, Boden Handboll IF och Skuru IK